Johann Rudolf Wurstemberger (1608-1693).
 Johann Rudolf Wurstemberger (1679-1748).
 Johann Rudolf Wurstemberger (1770-1839).

Article connexe 
 Famille von Wurstemberger

Références